

Lieux 
Chauvigny est une commune du Centre-Ouest de la France.
Chauvigny-du-Perche est une commune française située dans le département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire.
Le canton de Chauvigny est un canton français situé dans le département de la Vienne et la région Nouvelle-Aquitaine.

Châteaux 
 Château de Chauvigny à Luzarches (Val-d'Oise).
 Château de Chauvigny à Saint-Germain-du-Corbéis (Orne).

Patronyme 
Claude de Chauvigny de Blot (né entre 1605 et 1610 - mort en 1655) est un poète français. 
Madeleine Chauvigny de la Peltrie (1603-1671), communément appelée Marie Madeleine de la Peltrie, est une éducatrice au Canada et une cofondatrice de Montréal.
Robert Chauvigny (1916-1963) est un compositeur et chef d'orchestre français.